Serato ist der Name folgender Personen:

 Arrigo Serato (1877–1948), italienischer Violinlehrer am Stern’schen Konservatorium in Berlin
 Massimo Serato (1916–1989), italienischer Schauspieler

Des Weiteren ist es die Bezeichnung für ein weit verbreitetes DJ-Programm.

Siehe auch:
 Serrato